Эрреро () — фамилия.
 Эрреро, Густаво Гало (1918—2004) — кубинский поэт и журналист.
 Эрреро, Мигель Альфонсо (более известный как Ми́чел; род. 1988) — испанский футболист, атакующий полузащитник.
 Эрреро, Чус (род. 1984) — испанский футболист, защитник клуба «Реал Вальядолид».

См. также 
 Эрреро-и-Эспиноса-де-Лос-Монтерос, Себастьян (1822—1903) — испанский кардинал, ораторианец.